Dunhill, une marque de cigarettes
 Alfred Dunhill, une société de produits de luxe développée par Alfred Dunhill et détenue aujourd'hui par Richemont. Il a donné son nom à  différents tournois de golf : 
 Alfred Dunhill Cup, une ancienne compétition en équipé disputé à Saint-Andrews 
 Dunhill Links Championship, le tournoi qui prit la suite du précédent
 Alfred Dunhill Championship, un tournoi en Afrique du Sud
  (1877-1946), un compositeur anglais 
 opération Dunhill, une opération alliée pendant la bataille de Normandie